Plaatsen in Slovenië:
Imenje (Brda) 
Imenje (Moravče)
Imenje (Šentjernej)